Туржаны () — международный аэропорт чешского города Брно. Аэропорт принадлежит Южноморавскому краю и находится в управлении компании Letiště Brno, a.s.

Аэропорт способен принимать самолёты типа Boeing 767 и Airbus 330/340.

Терминал состоит из двух корпусов — старого, построенного в 50-е годы и нового, открытого в 2006-м году. Пропускная способность нового корпуса составляет тысячу пассажиров в час, а само здание выполнено в стиле органической архитектуры.

Аэропорт располагается в черте города, рядом с автомагистралью D1; он обслуживается автобусами маршрутов 76 и 89 (ночной), которые связывают его с главным железнодорожным вокзалом города.

Неподалёку от современного местоположения аэропорта состоялась битва под Аустерлицем.

Пункты назначения и перевозчики

Регулярные рейсы 

На декабрь 2021 года регулярные авиарейсы совершают следующие авиакомпании:

Грузовые рейсы

Деятельность 
В 2009 году самыми популярными направлениями были: Лондон (101 тыс., −15 %), Прага (42 842, +18 %), и Москва (21 520, +5 %).

Пассажирооборот по годам:

В аэропорту базировалась коммерческая воздушная служба спасения Alfa Helicopter.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Аэропорты Чехии
Транспорт Брно